Le patronyme Leroux est très répandu dans le nord-ouest de la France, surtout dans la Seine-Maritime (Normandie).

Patronyme 

 Adélaïde Leroux (1982-), actrice française ;
 Aimé Leroux (1825-1904), homme politique français ;
 Alain Leroux (1945-), économiste français ;
 Alfred Leroux (1855-1921), archiviste et historien français ;
  ;
 Auguste Leroux (1871-1954), peintre et illustrateur français ;
 Basile Leroux (19?-), pseudonyme de Christian Leroux, guitariste français contemporain ;
 Bernard Leroux (19?-), ingénieur du son français ;
 Brice Leroux (1974-), danseur et chorégraphe français de danse contemporaine ;
 Catherine Leroux (1979-), romancière canadienne ;
 Charles Florimond Leroux (1716-1793), homme politique français ;
 Chris Leroux (1984-), joueur de baseball américano-canadien ;
 Didier Leroux (1946-), homme politique français ;
 Émile Leroux (1804-1872), homme politique français ;
 Ernest Leroux (1845-1917), éditeur français ;
  ;
 Eugène Prosper Leroux (1807-1863), lithographe français ;
 François Leroux (1970-), joueur de hockey canadien ;
 Gaston Leroux (1868-1927), romancier français ;
 Gaston Veuvenot Leroux (1854-1942), sculpteur français ;
 Georges Leroux (1945-), philosophe québécois ;
 Georges Leroux (1907-19?), gymnaste français ;
 Georges Paul Leroux (Georges Leroux) (1877-1957), peintre français ;
 Ginette Leroux (1942-1987), femme politique française ;
 Guillaume Leroux (1968-), alias Lunatic Asylum, DJ producteur français de musiques électroniques trance et gabber ;
 Hervé L. Leroux (1957-), styliste français ;
 Janine Leroux-Guillaume (1927-2018), maître-graveuse canadienne ;
 Jean Leroux (1949-), homme politique québécois ;
 Jean-Baptiste Leroux (1677-1746), architecte français ;
 Jean-Pierre Leroux (1938-), comédien français, spécialisé dans le théâtre et le doublage ;
 Joachim Leroux (19?-), chef d'orchestre français ;
  ;
 Laurent Leroux (1759-1855), homme d'affaires et politique canadien ;
 Louis Hector Leroux (1829-1900), artiste peintre français ;
 Lucienne Leroux (1903-1981), peintre française ;
 Madeleine Leroux, (Magdalena Leroux De Pérez Comendador) (1902-1984), peintre franco-espagnol ;
 Mademoiselle Leroux, écrivain français du  connue sous le nom de plume de Noël Tani ;
 Marcel Leroux (1938-2008), climatologue français ;
  ;
 Maxime Leroux (1951-2010), acteur français ;
  ; 
 Paul-Louis Leroux (1819-1874), acteur français ;
 Pauline Leroux (1809-1891), danseuse française ;
  ;
  ;
 Pierre-Joseph Leroux (1795-1870), pharmacien français ;
 René Leroux (1952-2018), homme politique français ;
  ;
 Samuel Leroux (1994-), coureur cycliste français ;
 Sydney Leroux (1990-), footballeuse américano-canadienne ;
 Thierry Leroux (1966-2011), footballeur français ;
 Xavier Leroux (1863-1919), compositeur et professeur d'harmonie ;
 Yvon Leroux (1929-2010), acteur québécois ;

Divers 

 Leroux est une marque de chicorée.
 Leroux est une société d'édition qui a fusionné avec les Presses Universitaires de France.
 Leroux et Lotz est un groupe industriel français (production énergie, pétrole, gaz, nucléaire, marine) basé dans le nord-ouest de la France.
 Leroux est un groupe centenaire du nord de la France.
 Leroux est la branche subsistante de la maison Bontemps, une famille de la haute noblesse française.
 La plage de Leroux, à Deshaies en Guadeloupe.

Cinéma 

 Prix André-Leroux est un prix québécois annuel récompensant les moyens métrages.

Lien externe 

 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand